Росноб — название населённых пунктов в России:

 Росноб — село в Тляратинском районе Дагестана, Кособский сельсовет, упразднено в 1972 г.
 Росноб — село в Тляратинском районе Дагестана, Саниортинский сельсовет.

См. также 

 Росно